Municipio de Rice Lake puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Rice Lake (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ward.
 Municipio de Rice Lake (condado de St. Louis, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de St. Louis